Pierwszy przypadek związany z pandemią COVID-19 w Nowym Jorku został potwierdzony w marcu 2020 roku u kobiety, która niedawno przyjechała do Nowego Jorku z Iranu, kraju już wtedy poważnie dotkniętego pandemią. Prawie miesiąc później, obszar metropolitalny był najbardziej dotkniętym obszarem w kraju. W kwietniu miasto miało więcej potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niż Chiny, Wielka Brytania czy Iran, a do maja miało więcej przypadków niż jakikolwiek inny kraj poza Stanami Zjednoczonymi.

W dniu 20 marca biuro gubernatora wydało zarządzenie zamykające mniej istotne biznesy. Miejski system transportu publicznego pozostał otwarty, ale doświadczył zatłoczenia z powodu ograniczonych usług tranzytowych i wzrostu liczby bezdomnych szukających schronienia w metrze.

Do kwietnia setki tysięcy nowojorczyków straciło pracę, a utracone wpływy z podatków szacuje się na miliardy. Szczególnie dotyczy to miejsc pracy o niskich dochodach w handlu detalicznym, transporcie i restauracjach. Spadek dochodów, podatku od sprzedaży i przychodów z turystyki, w tym dochodów z podatku od hoteli, może kosztować miasto nawet 10 miliardów dolarów. Burmistrz Bill de Blasio powiedział, że system bezrobocia w mieście załamał się po wzroście liczby roszczeń i będzie wymagał pomocy federalnej, aby utrzymać podstawowe usługi.

Trwająca pandemia jest najbardziej śmiercionośną katastrofą w historii Nowego Jorku. 

W grudniu 2020 r. system opieki zdrowotnej w Nowym Jorku rozpoczął podawanie szczepionki na koronawirusa pacjentom z grupy wysokiego ryzyka i ratownikom, takim jak lekarze i pielęgniarki. Miasto uznało tę Fazę 1a. 11 stycznia 2021 r. miasto weszło w Fazę 1b, aby objąć osoby w wieku 65 lat i starsze oraz pracowników sklepów spożywczych, a także nauczycieli, ratowników, pracowników transportu publicznego i funkcjonariuszy więziennych. W lutym 2021 r. Nowy Jork rozszerzył kwalifikowalność puli szczepionek Fazy 1b o pracowników restauracji (w tym dostawców) i taksówkarzy. Począwszy od lata 2021 roku szczepionki stały się dostępne dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku. 23 sierpnia 2021 Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Comirnaty (szczepionkę przeciw COVID-19), wcześniej znaną jako szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19.

Przypisy 

Pandemia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych